Gediga ist der Name von

 Aleksander Gediga (1938–2009), polnischer Volleyballspieler
 Bogusław Gediga (* 1933), polnischer Archäologe
 Paul Ernst Gediga (1887–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer